Slovo Tyr nebo Týr má několik významů:

 Týr – severský bůh války

 Tyr (album) – deska od Black Sabbath
 Týr (hudební skupina) – hudební skupina
 Týr (město) – starověké fénické město
 Tyr (Rusko) – vesnice v Rusku, v Chabarovském kraji
 Tyr (vojevůdce) – bájný Neklanův vojevůdce z pověsti o Lucké válce
 Tyr – zkratka pro aminokyselinu tyrosin